Stati Uniti d'America
 Tappan Zee Bridge – ponte dello stato di New York inaugurato nel 1955 e demolito nel 2017
 Tappan Zee Bridge – ponte dello stato di New York inaugurato nel 2017